Hrísey kan syfta på följande platser:

Island 

 Hrísey (ö i Island, Norðurland eystra), 
 Hrísey (ort), 

Robotskapade Islandförgreningar